Unter der Modellbezeichnung Pick-up vermarktete der tschechische Automobilhersteller Škoda zwischen 1991 und 2001 verschiedene Lieferwagen. Die Nutzfahrzeuge basierten auf normalen PKW und hatten eine LKW-Zulassung. Zwischen den vorderen zwei Sitzplätzen und dem hinteren Teil des Fahrzeugs war eine Laderaumtrennwand eingelassen.

Nach der Pick-up-Variante des Škoda Favorits (1991–1995) und dem Produktionsende des Škoda Felicias (1995–2001) benannte Škoda seine Lieferwagenmodelle in Praktik um. Der Felicia Pick-up war baugleich mit dem VW Caddy (Typ 9U), beide Modelle wurden im Werk von Škoda in Kvasiny gefertigt.

Produktionszahlen Škoda Favorit Pick-up 
Gesamtproduktion  Fahrzeuge von 1991 bis 1995

Produktionszahlen Škoda Felicia Pick-up 
Gesamtproduktion  Fahrzeuge von 1995 bis 2001

Weblink

Einzelnachweise 

Lkw-Modell
Pick-up
Pick-up